Adamanthea può riferirsi a:

Mitologia 
Adamanthea – ninfa della mitologia greca

Zoologia 
Adamanthea – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae